Tajna broń (film 1996) – amerykański thriller w reżyserii Johna Woo
 Tajna broń (film 1999) – amerykański film sensacyjny, reż. Fred Olen Ray